Somebody to Love může znamenat název:

 Somebody to Love (píseň, Queen), skladba z roku 1976 na albu A Day at the Races
 Somebody to Love (píseň, Jefferson Airplane), skladba z roku 1967 na albu Surrealistic Pillow
 Somebody to Love (píseň, Nelly Furtado), bonusová skladba z alba Loose
 Somebody to Love (píseň, Leighton Meester), píseň vydaná 2009, nazpívaná společně s Robinem Thickem
 Somebody to Love (píseň, Justin Bieber), singl z roku 2010 obsažený na albu My World 2.0
 Somebody to Love (film, 1994), americké drama režiséra Alexandra Rockwella z toku 1994 
 Somebody to Love (film, 1996), americký film z roku 1996